Дневник се може односити на:

ТВ дневник
Дневник (књижевност)
Дневник, или дневне новине, новине које излазе свакодневно
Дневник (новине)
Дневник увреда 1993
Дневник мотоциклисте (филм)
Дневник о Чарнојевићу
Дневник Ане Франк (филм)
Дневник једне собарице
Дневник (Код Лиоко), епизода серије Код Лиоко